Stazione di Massa Centro – stazione ferroviaria posta sulla ferrovia Genova-Pisa
 Stazione di Massa Zona Industriale – stazione ferroviaria per il servizio merci comune a due linee, la Genova-Pisa e i raccordi della Zona Industriale Apuana